Klauzál tér a következő településeken található:

Klauzál tér (Budapest)
Klauzál tér (Szeged)